Großsteinbach ist der Name folgender Orte:
 Großsteinbach, Gemeinde, Katastralgemeinde und Ortschaft im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Großsteinbach (Döbeln), Ortsteil der Stadt Döbeln, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen 

Großsteinbach ist der Name folgender Gewässer:
 Großsteinbach (Hornbach), rechter Zufluss des Hornbachs nahe Großsteinhausen, Landkreis Südwestpfalz in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Großer Steinbach